São Rafael (Rio Grande do Norte), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
São Rafael (São Paulo), wijk in São Paulo

Zie ook
San Rafael (doorverwijspagina)